Сантьюсте-де-Педраса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 29,14 км². Население — 105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сеговии